GGP est un sigle qui peut désigner :
 General Growth Properties, une ancienne entreprise américaine qui possédait et gèrait des centres commerciaux ;
 Golden Gate Park (en français, parc du Golden Gate), un espace vert situé à San Francisco, en Californie, aux États-Unis.